Квант милосердя () може означати:
 Квант милосердя — фільм 2008 року.
 Квант милосердя — саундрек до фільму.
 Квант милосердя — відеогра за ліцензією.